

Bułgaria 
 Rozino – wieś w obwodzie Chaskowo
 Rozino – wieś w obwodzie Płowdiw